Аббас-Кули́-ага́ Бакиха́нов (), также известный под литературным псевдонимом Кудси́ (, «чистый», «благородный») (1794—1847) — азербайджанский учёный-просветитель, поэт и писатель, писавший на азербайджанском, персидском и арабском языках. Ф. Касим-заде считает его «одним из основоположников реалистического направления в азербайджанской художественной литературе XIX века».

Бакиханов является основоположником азербайджанской научной историографии; а также основоположником азербайджанской археологии, языковед А. М. Демирчизаде представил его публике как «первого азербайджанского лингвиста».

Биография

Юность 

По собственным словам Аббаса Кули Ага Бакиханова он родился в пендж-шенбе 4 зу-л-хиджа 1208 года по хиджре (в четверг 21 июня (3 июля) 1794 года) в селении Амираджаны в семье бакинского хана Мирза Мухаммад-хана II и принявшей ислам грузинки Софии-ханум Баграм-бек кызы. У него также был родной брат Джафар Кули Ага и четыре единокровных брата. Приходился родственником Фатали-хану.
Детство Бакиханов провёл в апшеронских селениях Амираджаны, Балаханы, Маштага, Рамана. Здесь в Маштагах с 1801 года он начал учиться, а после того как в 1803 году их семья окончательно обосновалась в селении Амсар, продолжил обучение в Кубе. В своей автобиографии Бакиханов писал: «Хотя с семилетнего моего возраста я стал учиться, но в продолжении десяти лет, по причине беспрестанных тревог и войн, я ничего не приобрёл, кроме знания персидского языка. Когда прекратились политические смуты и семейство наше удалилось в Кубу, я в продолжение 10 лет посвятил себя изучению арабского языка и разным наукам. Несмотря на недостаток средств и другие препятствия, я сумел заслужить некоторую известность в науках».

Юность Бакиханова протекала на фоне жестокости и произвола ханов, их междоусобных войн и неурядиц. Показательна история, как в детстве Бакиханов спас одного нукера, которого слуги кубинского правителя Шейх Али-хана собирались казнить. Положение семьи в то время было непростым. Незадолго до рождения Бакиханова между его отцом Мирза Мухаммад-ханом II и дядей Мухаммад Кули-ханом возникла борьба за ханскую власть, закончившаяся свержением Мирза Мухаммад-хана II. Последний перебрался к Шейх Али-хану, приходившемуся тому двоюродным братом по матери. После кончины Мухаммад Кули-хана на престол вступил его племянник Хусейн Кули-хан. В борьбе с ним Мирза Мухаммад-хан II опирался на помощь Шейх Али-хана и даже пытался использовать династические браки как с Шейх Али-ханом, так и с Хусейн Кули-ханом, но полного успеха не добился. И хотя в какие-то времена часть Бакинского ханства находилась под его управлением, он в конечном итоге был изгнан Хусейн Кули-ханом с бакинских владений. В противостоянии с ним Мирза Мухаммад-хан II и его братья в дальнейшем начали склоняться в сторону России, что вызвало гнев со стороны Шейх Али-хана кубинского. В союзе с Мирзой Мухаммад-ханом II русская армия под командованием С. А. Булгакова двинулась на Баку. Хусейн Кули-хан бежал в Персию, а Бакинское ханство вошло в состав Российской империи. Начиная с этого времени между Мирза Мухаммад-ханом II и Шейх Али-ханом началась вражда. Последний был разбит в 1808 году генерал-майором Гурьевым, а уже в 1809 году Кубинское ханство было передано в управление Мирзе Мухаммад-хану II, возглавившему «временное управление» Кубинской провинции.

В последующем положение семьи оставалось отнюдь не безопасным. В 1814 году один из людей Шейх Али-хана, некий Черкес-бек, однажды пробрался к ханскому дворцу и заложил под его стены несколько бочек с порохом. Бывший кубинский хан приказал в следующую же ночь привести в исполнение намерение уничтожить семью Бакихановых. О готовящемся покушении сообщил человек, с которым Аббас Кули Ага Бакиханов столкнулся во время прогулки. Этот человек оказался тем нукером, которого в своё время спас Бакиханов. Заговор провалился.

На службе в русской армии 
В конце 1819 году Аббаскули Ага Бакиханов прибыл в Тифлис, куда его пригласил главноуправляющий Грузии генерал А. П. Ермолов «для определения на службу». По прибытии он начал выполнять отдельные поручения Ермолова по военной части. Уже в 1820 году Бакиханов был участником двух походов русской армии — против правителя Казикумухского ханства Сурхай-хана и против ширванского владетеля Мустафы-хана. Так, летом 1820 года он находился в составе отряда генерала В. Г. Мадатова, выступившего в поход против Сурхай-хана казикумухского. Во время похода Ермолов в письме к А. А. Закревскому от 22 апреля того же года писал: «Я так беден чиновниками, что роздал моих адъютантов. Одного (Бакиханова — прим.) послал с Мадатовым против изменника Казикумухского хана». Бакиханов участвовал в Хосрехском сражении, за отличие в котором 4 (16) сентября получил свой первый офицерский чин прапорщика.

28 декабря 1821 (9 января 1822) года Бакиханов был официально оформлен переводчиком с восточных языков при канцелярии главноуправляющего Грузии. В 1823 году он участвует в работе демаркационной комиссии по разграничению установленной Гюлистанским договором границы с Персией. В том же году Бакиханов принял участие в работе над «Описанием» Карабахской провинции. Участвовал в 1824 году в походе русских войск на Кавказской линии под командованием генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова. 20 июля 1826 года Аббаскули-ага Бакиханов был произведён в поручики.

Широкий размах деятельность Бакиханова приобрела во время Русско-персидской (1826—1828) и Русско-турецкой (1828—1829) войн. В то время он состоял в свите генерала И. Ф. Паскевича по дипломатической части. Впоследствии Паскевич писал министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде о Бакиханове:

Принимал непосредственное участие в сражениях Русско-персидской войны. 5 июня он отличился в сражении в урочище Джаван-Булах, а 7 июня при взятии Аббас-Абада. За заслуги, проявленные при осаде Аббас-Абада 14 (26) октября его произвели в штабс-капитаны. Задолго до этого, персидским принцем Аббас-Мирзой были начаты переговоры о мире. Ещё 20 июля Паскевич отправил А. С. Грибоедова и Бакиханова в местечко Каразиадин для личных переговоров с Аббас-Мирзой. Тем временем, русская армия продолжала успешное наступление. 20 сентября армия под командованием Паскевича взяла Сардар-Абад, а уже 1 октября был взят Эривань. Во всех этих сражениях участвовал и Бакиханов, за что его наградили орденом Анны 3-й степени с бантом.

4 августа 1828 года «за переговоры о мирных трактатах с Персиею» произведён в капитаны.

21 апреля 1829 года «за отличное усердие при взятии Кр. Ахалцыха» произведён в майоры с объявлением ему Высочайшего благоволения.

В 1831 году участвовал в Дагестанской экспедиции под командованием генерал-адъютанта Н. П. Панкратьева и «за отличие» произведён в подполковники 9 марта 1832 года. В 1842 году произведён в полковники.

Служа в Тифлисе переводчиком в канцелярии генерала А. П. Ермолова, он основательно изучил русский и французский языки.

Находясь на военной службе, он близко познакомился с видными деятелями культуры, находящимися в то время на Кавказе — с А. С. Грибоедовым, А. А. Бестужевым, Я. П. Полонским, Т. Лада Заблоцким, М. Ф. Ахундовым, М. Ш. Вазехом, А. Г. Чавчавадзе, Г. Д. Орбелиани, Н. М. Бараташвили и др. Личностью и творчеством Бакиханова интересовались многие русские, польские, немецкие, французские поэты, писатели, путешествовавшие по Кавказу, — В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев-Марлинский, художники В. И. Мошков и Г. Г. Гагарин, немецкий поэт Ф. Боденштедт, И. Н. Березин, К. Кох и другие. В 1833 году он путешествовал по России, Латвии, Литве и Польше. В 1834 году Петербурге он познакомился с великим русским поэтом А. С. Пушкиным.

В 1843 году участвовал в работе специального комитета по составлению проекта положения о личных правах высшего мусульманского сословия в Закавказье. Он был известен и как журналист — редактировал персидское издание «Тифлисских ведомостей».

Полковник Аббас-Кули-ага Бакиханов скончался 31 мая 1847 года во время эпидемии холеры в аравийской пустыне между Меккой и Мединой (оазис Вади-Фатима) на обратном пути из паломничества. Похоронен в общей могиле в местечке Вади-Фатима.

Научное наследие 

Бакиханов оставил богатое научное, философское и литературное наследие.

Он первым предпринял попытку изложить историю литературы и науки в Азербайджане с XII по XIX век. В своих исследованиях по истории материальной и духовной культуры народов восточного Закавказья Бакиханов сообщил ценные сведения о жизни и деятельности поэтов, учёных, теологов древнего и средневекового Ширвана и Дагестана.

Гюлистан-и Ирам 

«Гюлистан-и Ирам» («История восточной части Кавказа») — научное исследование, в котором автор осветил историю Ширвана и Дагестана от древнейших времён до Гюлистанского мира 12 октября 1813 года. Отличается широтой замысла, богатством фактического материала, непредубеждённым отношением к мусульманским народам. Для написания этого труда Бакиханов использовал огромное количество сведений, почерпнутых из сочинений античных армянских, грузинских, персидских, арабских и турецких средневековых авторов. Автор широко использовал литературные памятники и материал топонимики, нумизматики и эпиграфики. Этот труд был высоко оценён русскими и зарубежными учёными. Согласно «Очеркам истории исторической науки в СССР» (1955 год) в «Гюлистан-и Ирам» делается первая попытка дать общий обзор истории Азербайджана с древнейших времён до 1813 года.

Кашф аль-Караиб 

«Кашф аль-Караиб» («Открытие диковин») посвящена истории открытия Америки, «Асрар ал-Малакут» («Тайны царства небесного») посвящена защите представлений о гелиоцентрической системе мира, объяснению строения и физической природы тел солнечной системы.

«Всеобщая география» — описание физической, политической, экономической карты мира.

Литературное наследие 
Художественное творчество Бакиханова не было однородным. Произведения, написанные в традициях средневековой восточной литературы, отягощены условными образами, суфийскими поэтическими символами. Произведения, сюжеты которых взяты из современной жизни, проникнуты просветительскими идеями. Бакиханов был последним писателем Средневековья и в то же время первым писателем Нового времени. Этим определяется его особое место в истории азербайджанской литературы. В своем родном городе Кубе организовал литературный меджлис под названием «Гюлистан» («Цветник»). Вокруг него сгруппировались поэты и любители поэзии.

«Рияз ал Гудс» («Святые цветники») — его первое поэтическое произведение, написано на азербайджанском языке. Поэма создана под влиянием религиозно-мистической поэзии.

«Китаб-е Аскерие» («Книга об Аскере») — рассказ о взаимной любви юноши и девушки, преследуемых фанатичной средой.

«Тифлис», «Среди грузин» — стихи, представляющие собой реалистические зарисовки грузинского городского быта.

«Осёл и Соловей» — вольный перевод басни И. А. Крылова.

«Обращение к жителям Тавриза» — социальная сатира, бичующая пороки отсталой мусульманской среды.

«Мишкат аль-анвар» («Ниша светочей») — дидактическая поэма, содержащая множество наставлений и цитат из Корана и хадисов пророка, апокрифические легенды. Автор испытал на себе сильное влияние суфийских идей.

«Тахзиб-ал-Ахлак» («Исправление нравов»), «Китаб-е-Насаих» («Книга наставлений»), «Айн ал-Мизан» («Сущность весов»), «Асрар уль-мелекут» («Тайны небес»), «Кануни Кудси», — философско-этические сочинения в которых нравственное сознание и логическая способность суждения рассматриваются как продукт воспитания и образования.

«Вознесение мечты» и «Европейское общество» — поэмы, написанные в Варшаве. Стихотворные рассказы и басни наставительно-дидактического характера в духе нравоучительной лирики Саади. Кыта́, рубаи, мураббе и мухаммасов на азербайджанском, персидском и арабском языках, в которых отразились этико-философские раздумья автора.

Значительную часть поэтического наследия Бакиханова составляют газели. Главные их мотивы — беззаветная преданность возлюбленной, воспевание её красоты.

Личная жизнь 
Семья Бакихановых по вероисповеданию принадлежала к мусульманам-шиитам. В 1826 году Бакиханов женился на Сакине-ханум, дочери Келб Хусейн-аги, от брака с которой в 1831 году у него родилась дочь Зибюи-Ниса-бегюм, а 1839 году вторая дочь — Тугра-ханум. Обе они вышли замуж за своих двоюродных братьев, сыновей дяди Джафар-Кули-Ага Бакиханова.

Бакиханов свободно владел азербайджанским, арабским, персидским и русским языками, а также, знал и французский язык. Среди его друзей были такие русские писатели и поэты, как А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев-Марлинский и В. К. Кюхельбекер.

Истории о Бакиханове 
Одна из историй-легенд о Бакиханове, встречающаяся в исторической литературе, описывает встречу с российским императором Николаем I и его супругой, императрицей Александрой Фёдоровной.

Легенда описывает, что однажды Бакиханов был приглашён на приём к императору. Николай I и его супруга были извещены заранее, что известный поэт Кавказа не пьёт алкогольных напитков, так как является верующим мусульманином. Удивлённая этим и возжелавшая смутить Бакиханова, императрица предположила, что она будет первой, кто предложит ему напиток. На приёме Александра Фёдоровна приблизилась к поэту с бокалом вина на золотом подносе. Ошеломлённый этой неожиданной честью, Бакиханов преклонил колено, поднял бокал, повернулся к императору Николаю и промолвил — «Мой Господин предлагает мне напиток, мой Господь указал мне не пить, кому я должен быть послушен?» Будучи религиозным человеком, император ответил — «Вашему Господу, конечно».

Бакиханов вернул бокал на поднос, и смущённая царица удалилась.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1 января 1828) — за Сардар-Абад и Эривань
 Орден Святого Владимира 4-й степени c бантом (16 октября 1828) — за отличное мужество и храбрость, проявленное в сражениях против турок и при осаде и взятии Карса
 Орден Святой Анны 2-й степени (1829) — за участие в сражениях 19 и 20 июня 1829 года в Саганлугских горах
 Орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной украшенной (1829) — за участие в сражениях 24 июля 1829 года под Хартом и 27 сентября при Байбурте
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами
 Персидский орден Льва и Солнца 1-й степени с алмазами на бриллиантовой цепи (1829)

Память 
 В родном селении Амирджаны установлен бюст. На стене дома, в котором родился Бакиханов, установлена мемориальная доска. Памятник Бакиханову стоит в посёлке, носящим его имя, а также в городе Губа, где прошли юные годы Бакиханова.
 Художник Мурад Ашрафмурад написал картину «Бакиханов и Грибоедов» (1958—1959)
 Именем Аббас-Кули-Ага Бакиханова названы:
 Институт истории Национальной академии наук Азербайджана
 Посёлок Бакиханов (Сабунчинский район)
 Улица в Насиминском районе Баку
 В 2012 году был снят азербайджанский фильм «Посол зари», посвящённый жизни и деятельности Мирзы Фатали Ахундова. Роль Бакиханова в фильме сыграл Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

Генеалогия 

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N-P43 (>Y136502, BY188932).

Сочинения 
 Аббас-Кули-ага Бакиханов. «Гюлистан-и Ирам» / Академия наук Азербайджанской ССР, Институт истории. — Баку: Элм, 1991.

Примечания

Ссылки 

 
  
 Бакиханов Аббас-Кули

Литература 
 
 
 
 
 
 Рзаев А. К. Азербайджанские востоковеды. — Баку, 1986.
 Абдул Гусейнов. Смерть в Аравийской пустыне. — «АЗЕРРОС», № 7 (23), июль, 2002.
 Формулярный список о службе подполковника Аббас Кули Ага Бакиханова // Центральный государственный исторический архив Азербайджанской ССР. Путеводитель. — , 1958
 
 

 
Умершие от холеры
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Кавказской войны
Полковники (Российская империя)
Военные Азербайджана
Азербайджанская аристократия
Писатели Азербайджана
Азербайджанские писатели
Историки Азербайджана XIX века
Похороненные в Саудовской Аравии
Космографы